Клаузнер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клаузнер, Иехуда-Арье (1910—1970) — израильский литературовед и литературный критик.
 Клаузнер, Иосиф Львович (Йосеф Гедалия Клаузнер; 1874—1958) — еврейский историк, литературовед, лингвист, сионистский и общественный деятель.